Céline Josée Nogona Bakayoko, née le 28 septembre 1992, est une lutteuse ivoirienne. Elle a aussi pratiqué le badminton.

Carrière 

Nogona Bakayoko est médaillée d'argent dans la catégorie des moins de  aux Championnats d'Afrique de lutte 2022 à El Jadida, perdant en finale face à la Nigériane Mercy Adekuoroye.

Références

Liens externes

 

Lutteuse ivoirienne
Naissance en septembre 1992
Joueuse de badminton